Текеските има више значења:

 Текеските (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текеските, Чалма (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику